Bruni steht für:

 Bruni (Familienname), ein italienischer Familienname
 Kurzform von Brunhild (Vorname)

Orte:
 Bruni ZH, Ort in der Gemeinde Pfungen im Kanton Zürich, Schweiz
 Bruni (Texas), Ort in Texas, USA
 Bruni (Vallarsa), Fraktion der Gemeinde Vallarsa, Trentino, Italien

Siehe auch:
 Brunni